Составы команд-участниц чемпионата Южной Америки по футболу 1939 года.

Перу

Уругвай

Парагвай

Чили

Эквадор 

1939